Шу́йская () — станция как населённый пункт в составе Шуйского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия Российской Федерации. 

Административно входит в посёлок Шуя.

Транспорт 
Рядом с населённым пунктом проходит трасса Кола, а также автодороги  («Кола, км 435 — ст. Шуйская») и  («Шуйская — Гирвас»). Осуществляется  автобусное сообщение с населёнными пунктами: Петрозаводск, Кончезеро, Лучевой, Кондопога, Спасская Губа. Также в населённом пункте имеется железнодорожная станция Шуйская, по которой проходит ежедневно одна пара электропоездов сообщением Медвежья Гора — Петрозаводск — Медвежья Гора.

Население

Улицы 
 ул. 417 км
 ул. 434 км
 пер. Горный пер
 шоссе Кондопожское
 ул. Молодёжная
 ул. Островная
 шоссе Петровское
 шоссе Петрозаводское
 ул. Привокзальная
 ул. Сосновая
 ул. Шуйская

Примечания

Ссылки 
 Праздник
 

Населённые пункты Прионежского района